Прочида:
 Прочида — город в Италии
 Прочида (остров) — остров в Тирренском море
 Прочида, Джованни да (1210—1298) — сицилийский государственный деятель.

Примечания